Cantor se poate referi la:
 Cantor, cântăreț bisericesc
 Nume de familie
 Georg Cantor (1845  1918), matematician german, fondatorul teoriei mulțimilor
 Eddie Cantor (1892  1964), comic și cântăreț american

Nume de familie
Nume de familie germane
Nume de familie evreiești
Nume de familie ocupaționale